Poredy – wieś w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Zbójna
 Poredy – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Zbójna